est un genre éteint de ptérosaures ptérodactyloïdes, à très courte queue, de la famille des cténochasmatidés. Il a été découvert dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine.

Il provient de la formation géologique d'Yixian dans un niveau d'âge Aptien de la province chinoise du Liaoning. Il appartient au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 2003 par le célèbre paléontologue chinois Lü Junchang

Étymologie 
Le nom de genre Beipiaopterus est composé du nom de la ville de Beipiao proche de la découverte dans la province du Liaoning et du mot du grec latinisé pteron, « aile ». Le nom d'espèce chenianus rend hommage au paléontologue chinois Chen Peiji.

Découverte 
Un seul fossile a été découvert, répertorié BPM 0002. Il s'agit d'un squelette partiel compressé d'un spécimen subadulte, sans son crâne. Le squelette post-crânien est représenté par quatre vertèbres cervicales, quatorze dorsales, trois sacrées et neuf caudales, ainsi qu'une aile gauche complète et des deux pattes arrière. Les bonnes conditions de fossilisation de la formation d'Yixian ont permis la préservation de restes de tissus mous :
 partie de la membrane de l'aile ;
 membrane fixée au niveau du tibia ;
 une sorte de « crinière » au niveau du cou ; 
 une sorte de sangle au niveau des pieds.

Description 
Son envergure est d'environ un mètre. Il devait mesure environ  de longueur totale, avec  pour le cou,  pour le corps et seulement environ  pour la queue. La longueur du crâne est supposée, par analogie avec ses proches parents, avoir une longueur équivalente à celle du reste du corps.

La quatrième phalange du doigt de l'aile parait absente, ce qui s'observe également chez un autre ptérosaure : Nyctosaurus.

Une étude de la membrane de son aile en microscopie électronique à balayage (MEB) conduite par Lü en 2005 a montré que celle-ci était fortement vascularisée, indiquant un rôle dans la thermorégulation de l'animal.

Classification 
L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, confirme la proposition de Lü Junchang qui plaçait  Beipiaopterus dans la famille des cténochasmatidés en se basant sur la grande longueur de ses vertèbre cervicales et la morphologie de son humérus. Ils positionnent Beipiaopterus dans la sous-famille des cténochasmatinés, en groupe frère de Gegepterus changi, comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 Nyctosaurus
 biote de Jehol

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Tétrapode du Crétacé inférieur
Animal du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2003
Paléontologie en Chine